Љано Мазорка има више значења:

 Љано Мазорка (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Мазорка (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику